Phonographie steht für:

 Phonographie (Linguistik), Aufzeichnung von Lauten in lautgetreuer Schrift
 Tonaufnahme, das Speichern von Schall 
 Phonographie (Verzeichnis), Verzeichnis von Tonaufnahmen

Siehe auch:
 phonographische Rechte (auf Ton- und Videoaufnahmen und -träger)
 Phonographische Zeitschrift (Berlin 1900–1933)
 Phonograph (Gerät mit Tonwalzen)